Rullmann ist der Familienname folgender Personen:

Hans-Peter Rullmann (1934–2000), deutscher Journalist
Jakob Rullmann (1807–1884), deutscher Theologe und Historiker
Ludwig Rullmann (* 1765; † vermutlich 1822), deutscher Maler, Kupferstecher und Lithograf
Marit Rullmann (* 1953), deutsche Philosophin und Schriftstellerin